Partit per Catalunya es el nombre de dos formaciones políticas:
 El Partit per Catalunya que opera en la comunidad autónoma de Cataluña (España), fruto de una escisión de la Plataforma per Catalunya.
 El Partit per Catalunya que operó en Francia, como contraparte en el Rosellón francés (Cataluña Norte) del Partit per la Independència.